

Patronyme 

 Alice Antheaume, journaliste française (-), professeur à Sciences-Po
 Antoine Antheaume, orfèvre français du 
 Benoît Antheaume, (1946-), géographe français
 Charles Antheaume, (1777-1855), inventeur d'un métier à tisser la toile élastique pour la fabrication de bretelles à Rouen
 Jean-Jacques Antheaume, peintre français du , sur céramique, actif à la Manufacture de Vincennes, puis à la Manufacture de Chantilly et à la Manufacture nationale de Sèvres
 Stéphane Antheaume, compositeur 
 Éloy Augustin Antheaume (1670-1744), compositeur
 Pierre-Augustin Antheaume (?), compositeur, maître de la cathédrale de Senlis au

Toponymie 
  Charles Antheaume, nom d'une rue à Rouen
 Jean Antheaume, nom d'une rue à Sotteville-sur-Mer

Voir aussi 
 André-Joseph Antheaume de Surval, administrateur du domaine de Chantilly, directeur de la Manufacture de Chantilly,  de la ville